Шелковская — топоним в России:

 Шелковская — станица, административный центр Шелковского района Чеченской республики.
 Шелковская — железнодорожная станция Грозненского региона Северо-Кавказской железной дороги.

См. также 
 Шелковская волость
Щёлковская волость
 Щёлковская (станция метро)